Gilles Gendreau est l'un des fondateurs de la psychoéducation, discipline qui a vu le jour au Québec, Canada, au milieu du 
Pierre-Marie Gendreau (1850-1935) est un évêque et un missionnaire français.
Michèle Gendreau-Massaloux (1944-), universitaire et haut fonctionnaire français.